Eukelade (mythologie), de dochter van Zeus
Eukelade (maan), een maan van Jupiter